Liffol peut désigner deux communes françaises voisines, situées en région Grand Est :
 Liffol-le-Grand, dans le département des Vosges, connue pour son industrie du siège et du meuble de style (siège de Liffol) ;
 Liffol-le-Petit, dans le département de la Haute-Marne.